Fairview Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fairview Township (Arkansas)
 Fairview Township (Illinois)
 Fairview Township (Indiana)
 Fairview Township (Allamakee County, Iowa)
 Fairview Township (Jasper County, Iowa)
 Fairview Township (Jones County, Iowa)
 Fairview Township (Monona County, Iowa)
 Fairview Township (Osceola County, Iowa)
 Fairview Township (Shelby County, Iowa)
 Fairview Township (Barton County, Kansas)
 Fairview Township (Butler County, Kansas)
 Fairview Township (Cowley County, Kansas)
 Fairview Township (Ford County, Kansas)
 Fairview Township (Jefferson County, Kansas)
 Fairview Township (Labette County, Kansas)
 Fairview Township (Republic County, Kansas)
 Fairview Township (Russell County, Kansas)
 Fairview Township (Stafford County, Kansas)
 Fairview Township (Cass County, Minnesota)
 Fairview Township (Lyon County, Minnesota)
 Fairview Township (Caldwell County, Missouri)
 Fairview Township (Henry County, Missouri)
 Fairview Township (Livingston County, Missouri)
 Fairview Township (Nebraska)
 Fairview Township (North Dakota)
 Fairview Township (Grant County, Oklahoma)
 Fairview Township (Major County, Oklahoma)
 Fairview Township (Butler County, Pennsylvania)
 Fairview Township (Erie County, Pennsylvania)
 Fairview Township (Luzerne County, Pennsylvania)
 Fairview Township (Mercer County, Pennsylvania)
 Fairview Township (York County, Pennsylvania)
 Fairview Township (Clay County, South Dakota)
 Fairview Township (Faulk County, South Dakota)
 Fairview Township (Hanson County, South Dakota)
 Fairview Township (Lincoln County, South Dakota)
 Fairview Township (Mellette County, South Dakota)
 Fairview Township (Pennington County, South Dakota)